Franken (doorverwijspagina)
 Francia (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen